

Patronyme 
 Audrey Hollander (1979-), actrice pornographique américaine.
 Ernest Hollander (1827-1867), fonctionnaire et homme de lettres français.
 Fernand D'Hollander (1872-1952), médecin psychiatre belge 
 Jan van Amstel ou Jan de Hollander (1500-15?), peintre hollandais.
 Loek Hollander (1938-2020), karatéka néerlandais. 
 Marc Hollander (19?-), compositeur et réalisateur belge.
 Magda Hollander-Lafon (1928-), écrivaine française d'origine hongroise.
 Maurice-Bernard Endrèbe ou Guy Hollander (1918-2005), traducteur, chroniqueur et auteur français.
 Nicole Hollander (né en 1939), dessinatrice de bande dessinée américaine et féministe.
 Tom Hollander (né en 1967), acteur anglais.
 Xaviera Hollander (née en 1943), romancière

Toponyme 
 De Vliegende Hollander (Efteling)

Littérature 
 The Violation of Audrey Hollander

Orthographe différente 
 Friedrich Hollaender (1896-1976), compositeur de musique de films et réalisateur allemand.
 Maurice Olender (1946-2022), philosophe belge.

Liens externes 
 

Homonymie
Homonymie de patronyme